El nombre Thomas George puede referirse a las siguientes personas:

Thomas George, remero británico;
Thomas George Montgomerie, ingeniero y militar británico;
Thomas George Cowling, astrónomo británico.